Teodora Cantacuzena  — esposa de Aleixo III de Trebizonda

Outras pessoas
 Teodora Raulena  — sobrinha de Miguel VIII Paleólogo e adversária do Segundo Concílio de Lyon
 Teodora Paleóloga Angelina Cantacuzena — mãe de João VI Cantacuzeno
 Teodora Cantacuzena (esposa de Orcano I) (m. depois de 1381) — filha de João VI Cantacuzeno e esposa do emir Orcano I do Emirado Otomano
 Teodora Cantacuzena (esposa de Aleixo IV de Trebizonda) (m. 1426) — esposa de Aleixo IV de Trebizonda

 Família Cantacuzeno

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história